Stigma (schandvlek), een schandvlek, stigmatisering
 Stigmata (religie), de stigmata van Jezus, Franciscus, Pater Pio enzovoort
 Stigma (letter), een (verouderde) Griekse letter
 Stempel (plant), een deel van de stamper van een bloem
Stigma (litteken), een overblijvend litteken na beschadiging van bv. de darmwand door een bloeding
 Pterostigma, een verdikt en opvallend gekleurd vlekje bestaande uit een of meerdere vleugelcellen in de vleugel van een insect
 Stigma (geleedpotigen), een opening van een trachee aan de zijkant of onderkant van het lichaam van sommige geleedpotigen, die dient voor de ademhaling
 Stigma (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de spanners (Geometridae)

Cultuur:
 Stigma (1972), een blaxploitationfilm
 Stigma (1980), een Italiaanse horrorfilm
 Stigma (1999), een korte Britse dramafilm
 Stigma (2007), een korte Amerikaanse film
 Stigma (boek), een boek van Hilde Eynikel
 Stigma (band), een thrashmetalband
 Stigma (Star Trek), een aflevering van de televisieserie Star Trek: Enterprise
 Stigmata (film), een film uit 1999 met de rode plekken of wonden bij religieuzen als onderwerp
 Stigmata (Arch Enemy), een cd van de band Arch Enemy
 Stigmata (band), een Russische metalcoreband

Zie ook
 Astigmatisme (optica)
 Astigmatisme (aandoening)